Тања Боева (Тополовград, 3. новембар 1973) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Татјана Петрова Петкова.

Дискографија

Албуми 
 -{Обичай ме с нежност и душа}- (1997)
 -{Щастлива съм}- (1998)
 -{Дама пика}- (1999)
 -{Магнетично}- (2000)
 -{Шок}- (2001)
 -{Таня Боева}- (2003)
 -{Лутам се}- (2004)
 -{Лошо момче}- (2006)
 -{Лоша терапия}- (2010)

Спотови 

Рођени 1973.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи